Asturies nun escaez, en español Asturias no olvida, es el lema usado en los conciertos conmemorativos de la Revolución de Asturias de 1934 promovidos por organizaciones juveniles vinculadas al partido Andecha Astur, que comenzaron en 2000 y han tenido lugar en cinco ocasiones.

Historia y grupos invitados

Primera edición (2000) 
En 2000 la juventud del partido nacionalista de izquierdas asturiano, Andecha Astur, organizó el primer concierto en homenaje y recuerdo de las víctimas de la represión de la Revolución de octubre de 1934. El escenario de la actuación fue la Sala Polivalente del Concejo de Noreña. Cuatro grupos asturianos y dos vascos formaban el cartel de un festival que reunió a 700 personas.

Abrió la noche el grupo folk N'Arba, que fue calentando el ambiente, para dar paso a los ya desaparecidos Avientu, que presentaban su tercer trabajo, Glayíos Dende’l Fondu (Gritos desde el fondo), y en Noreña hicieron su último concierto.

Actuaron Betagarri, Etsaiak Oi! N'Ast e Intolerance.

Segunda edición (2002) 
La Sala La Real de Oviedo acogió en 2002 el concierto de Andecha Mocedá y que estuvo a punto de agotar las entradas puestas a la venta, llegando a la cifra de 1.200 espectadores.

El grupo asturiano Sendero Luminoso fue el encargado de abrir la noche. 

La banda precursora del rock en asturiano, Dixebra, cantó en asturiano a ritmo de punk-rock, rap-metal y ska ante el baile y la fiesta de un público entregado por completo.

Soziedad Alkohólika cerró el concierto.

Tercera edición (2004) 
Pese a crearse pocos meses antes de la fecha del concierto, Darréu decidió asumir la organización del tradicional concierto en homenaje a la Revolución de octubre de 1934. En el 2004 se cumplía el 70 aniversario de la revolución. El concierto tuvo lugar en la Sala Albéniz de Gijón.

Abrieron el concierto los tres grupos más destacados de la nueva hornada del rock en asturiano. Abrieron el fuego La Tarrancha a ritmo de ska-reggae y siguieron Skama La Rede y Skontra.

Después, Skalariak y Habeas Corpus pisaban por primera vez las tablas de un escenario asturiano. Cientos de personas corearon sus letras y bailaron sin descanso.

Cuarta edición (2005) 
El concierto de 2005 se celebró en Avilés. El lugar escogido fue la Sala Quattro, que lleva varios años acogiendo conciertos de primer nivel en el panorama asturiano e internacional. 
 
La noche se abrió con Skama La Rede que presentaba su primer trabajo "La Nuesa Hestoria" (Nuestra historia). Empezaron con un sampler que recordaba el panfleto de "Rebeldes de Asturias ¡Rendíos!". Durante más de una hora presentaron todos los temas de su CD así como alguna canción de su maqueta "Hestories Absurdes" (Historias Absurdas).

Después, y a ritmo de punk-rock, salieron al escenario Mala Reputación. Los del oriente asturiano aprovecharon esta cita, donde debutaban, para cerrar su gira "A x ellos". Hicieron un amplio repaso de sus discos presentando algunas sorpresas. Una versión del "Nun Puxa" de Dixebra, y una adaptación de su tema "Raigaños" (Raíces) a ritmo de reagge y en compañía de Ermitaños del Río. 
 
Cinco años hubo que esperar para volver a ver en Asturias al grupo vasco Betagarri y fue en el concierto "Asturies nun escaez". Los vascos venían de tocar por media Europa. Más de una hora y media de música ska presentando su primer disco en directo "Zuzenean". Se dirigieron varias veces al público en asturiano. 

Medio millar de personas asistieron a un concierto que contó con intervenciones políticas.

Quinta edición (2006) 
El quinto concierto se celebró en 2006 enmarcado dentro de los actos programados por Darréu en el Día de la mocedá revolucionario (Día de la juventud revolucionaria).

Enlaces externos 
 Página oficial de Andecha Astur
 Página oficial de Darréu

Nacionalismo asturiano
Música de Asturias